Калевисте — фамилия. Известные носители:
 Калевисте, Валдо Павлович (1912—?) — советский футбольный судья.
 Калевисте, Кустас Юрьевич (1893—?) — крестьянин, депутат Верховного совета СССР 2-го созыва.